A Ponte Ferroviária de Estreito MA, sobre o Rio Tocantins, liga os estados do Tocantins e Maranhão. É parte da Ferrovia Norte-Sul. 

Pontes ferroviárias do Maranhão